Castillon se poate referi la următoarele comune din Franța: 
 Castillon, Alpes-Maritimes, în departamentul Alpes-Maritimes 
 Castillon, Calvados, în departamentul Calvados 
 Castillon (cantonul Arthez-de-Béarn), în departamentul Pyrénées-Atlantiques, cantonul Arthez-de-Béarn 
 Castillon (cantonul Lembeye), în departamentul Pyrénées-Atlantiques, cantonul Lembeye 
 Castillon, Hautes-Pyrénées, în departamentul Hautes-Pyrénées 
 Castillon-Debats, în departamentul Gers 
 Castillon-de-Castets, în departamentul Gironde 
 Castillon-de-Larboust, în departamentul Haute-Garonne 
 Castillon-de-Saint-Martory, în departamentul Haute-Garonne
 Castillon-du-Gard, în departamentul Gard 
 Castillon-en-Auge, în departamentul Calvados 
 Castillon-en-Couserans, în departamentul Ariège 
 Castillon-la-Bataille, în departamentul Gironde 
 Castillon-Massas, în departamentul Gers 
 Castillon-Savès, în departamentul Gers

Vezi și
 , un lac de acumulare din departamentul Alpes-de-Haute-Provence, Franța